Марија Бонита има више значења:

 Марија Бонита
 Марија Бонита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Бонита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Бонита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марија Бонита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику